

Personnes
 Théophile Moreux, dit l'abbé Moreux (1867-1954), astronome et météorologue français
 Jean-Charles Moreux (1889-1956), architecte français 
 Colette Moreux (1928-2003), sociologue franco-canadienne

Astronomie
 (14914) Moreux, astéroïde nommé en hommage à Théophile Moreux 
 Moreux, cratère météoritique martien nommé en hommage à Théophile Moreux

Voir aussi
 René Moreu